Chłopiec z latawcem (powieść)
 Chłopiec z latawcem (film)